Il doppio del torneo di tennis Acapulco Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ellis Ferreira e Richard Schmidt che hanno battuto in finale Javier Frana e Juan-Ignacio Garat 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Francisco Montana /  Bryan Shelton (semifinali)
 Horacio de la Peña /  Jorge Lozano (primo turno)

 Christian Miniussi /  Diego Pérez (primo turno)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Acapulco Challenger 1993